Babszem Jankó, egy Európa-szerte azonos cselekménnyel ismert gyermekmese parányi termetű hőse
Babszem Jankó (1974) japán–amerikai rajzfilm
Babszem Jankó (1994) amerikai családi film
Babszem Jankó (1999) brit animációs film

Hasonnevűek
Jankó (vagy János),  az angol „Jack-ciklus” meséinek (Az óriásölő János, Az égig érő paszuly, Három alku stb.) eleinte félnótás hőse, melyekben megöli az óriást. Angliában keletkeztek és onnan kiindulva terjedtek el az egész angol nyelvterületen, majd a különböző népek meséiben.
Paprika Jancsi, európai népi bábfigura
Jancsi, a Jancsi és Juliska – elsősorban a Grimm fivéreknek köszönhetően – közismert gyermekmeséből
János vitéz, azaz Kukoricza Jancsi, a végül hőssé váló juhászbojtár Petőfi Sándor verses mesealakja, akinek történetében valószerű falusi életkép keveredik magyar népmesei motívumokkal.